Sumaila steht für:

 Sumaila (Nigeria), ein Local Government Areas in Nigeria

Sumaila ist der Familienname folgender Personen:

 Rashid Sumaila (* 1992), ghanaischer Fußballspieler